Орор Клеман (; род. 12 октября 1945) — французская актриса театра и кино.

Биография 
Орор Клеман родилась 12 октября 1945 года.

На театральной сцене играла в постановках Симоны Бенмюсса, Альфредо Ариаса и др.

Творчество

Фильмография 
  — Лакомб Люсьен / Lacomb Lucien — Франс Хорн
  — Следователь Файяр по прозвищу "Шериф" / Le Juge Fayard dit « le Shériff » — Мишель Лувье
  — Париж, Техас / Paris, Texas — Энн Хендерсон
  —  / Les rendez-vous d’Anna — Анна Сильвер
  — Апокалипсис сегодня / Apocalypse Now — Роксана Сарро
  — сериал «Мегрэ» (серия 5. Мегрэ и обезглавленное тело)
  — Что ни день, то неприятности / Trouble Every Day — Жанна
  — Частное расследование / Une affaire privée
  — Бон вояж! / Bon Voyage — Жаклин де Люссо
  — Подружка невесты / La Demoiselle d’honneur
  — Завтра переезжаем / Demain on déménage — Катрин
  — Мария-Антуанетта / Marie Antoinette — Герцогиня дю Шар
  — На войне / De la guerre
  — Большой всплеск / A Bigger Splash — Мирей
  — Барбара / Barbara
  — Мегрэ и таинственная девушка / Maigret —  мать Лорана

Ссылки 
 

Актрисы Франции
Лауреаты Grimme-Preis
Персоналии по алфавиту